Brzeziny (gromada w powiecie chmielnickim) (buski/chmielnicki)
 Brzeziny (gromada w powiecie kaliskim)
 Brzeziny (gromada w powiecie kieleckim)
 Brzeziny (gromada w powiecie ropczyckim) (dębicki/ropczycki)
 Brzeziny (gromada w powiecie świeckim)

także:

 Brzeziny Wielkie (gromada) (powiat częstochowski)